La XVII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 29 giugno al 4 luglio 2004 a Copenaghen, in Danimarca.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

Collegamenti esterni

 2004
Competizioni sportive a Copenaghen
Scherma nel 2004